Het seizoen 2008/09 was het 47ste seizoen van de Rotterdamse betaaldvoetbalclub SBV Excelsior sinds de invoering van het betaald voetbal in 1954. De club was in het voorafgaande seizoen gedegradeerd uit de Eredivisie.

Hoofdcoach was Ton Lokhoff, de opvolger van de vertrokken Mario Been die bezig was aan zijn derde seizoen in Kralingen. Onder leiding van de oud-middenvelder van PSV en NAC Breda eindigde Excelsior op de vijfde plaats in de eindrangschikking. In de play-offs bleek de ploeg over twee duels niet opgewassen tegen RKC Waalwijk.

In het bekertoernooi verloor Excelsior in de achtste finales van FC Volendam (3-0), nadat in de voorgaande ronden was afgerekend met achtereenvolgens VV De Bataven (0-1) en FC Den Bosch (2-0). Topscorer werd aanvaller Robert Braber met 10 treffers in 31 competitieduels.

Lokhoff werd gedwongen om op te stappen bij Excelsior. Wegens de hernieuwde samenwerking tussen Excelsior en Feyenoord stalde de laatste spelers én trainers in Rotterdam-Oost. Om die reden verhuisde Alex Pastoor van Jong Feyenoord naar het eerste elftal van Excelsior

Eerste divisie

Wedstrijden

Eindstand

Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers die SBV Excelsior vertegenwoordigden in de eerste divisie in het seizoen 2008/09 en als vijfde eindigden.

Play-offs promotie/degradatie

Wedstrijden

Statistieken

KNVB-beker

Statistieken
De navolgende spelers vertegenwoordigden Excelsior in het seizoen 2008/09 in de strijd om de KNVB-beker.

2008/09
Excelsior